Сасі́-ле-Гран, Сасі-ле-Ґран () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північ від Парижа, 65 км на південь від Ам'єна, 34 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 550 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1390,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сасі-ле-Гран на сайті французького Національного інституту географії
 Сайт мерії
 [ Розташування муніципалітету Сасі-ле-Гран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза